Аккуавіва-делле-Фонті () — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, метрополійне місто Барі.
 Руй Фонті (порт. Rui Fonte, нар. 23 квітня 1990, Пенафієл) — португальський футболіст, нападник «Браги».
 Жозе Мігел да Роша Фонті (порт. José Fonte, нар. 22 грудня 1983, Пенафієль) — португальський футболіст, захисник клубу «Саутгемптон».